Municipio de Mason puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mason (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Yell.
 Municipio de Mason (condado de Effingham, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Effingham.
 Municipio de Mason (condado de Cerro Gordo, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cerro Gordo.
 Municipio de Mason (condado de Taylor, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Taylor.
 Municipio de Mason (condado de Arenac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Arenac.
 Municipio de Mason (condado de Cass, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Mason (condado de Murray, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Murray.
 Municipio de Mason (condado de Marion, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Mason (condado de Lawrence, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.